Голубовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и РФ:
 Голубовская волость — в составе Дновского района Псковской области до 2005 года (упразднена в пользу Гавровской и Искровской волостей)
 Голубовская волость — в составе Суражского, затем Клинцовского уездов